Березенки — деревня в Белинском районе Пензенской области России, входит в состав Пушанинского сельсовета.

География 
Деревня расположена на берегу реки Чембар в 2 км на запад от центра поселения села Пушанино и в 7 км на юго-запад от райцентра города Белинский.

История 
Основана как выселок из с. Мачи между 1762 и 1782 гг., в «градской даче» города Чембара, на бывших землях ясачных крестьян. В 1877 г. – в составе Мачинской волости Чембарского уезда Пензенской губернии, 92 двора. Приходом состояла при Архангельской церкви с. Мачи. В 1896 г. – 126 дворов. В 1911 г. – деревня Мачинской волости Чембарского уезда, крестьянская община единая с крестьянами с. Мачи, 150 дворов, 2 лавки. 

C 1928 г. — центр Березенского сельсовета в Чембарском районе Пензенского округа Средне-Волжской области. C 1939 г. — в составе Мачинского сельсовета Чембарского района Пензенской области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Белинского района